Löchel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Löchel (* 1943), deutscher Brigadegeneral
 Horst Löchel (* 1954), deutscher Professor für Volkswirtschaftslehre in Frankfurt am Main und Shanghai, China
 Jan Löchel (* 1974), deutscher Musikproduzent, Songwriter, Sänger und Komponist